Korty ist der Familienname folgender Personen:
 David Korty (* 1971), US-amerikanischer Künstler
 John Korty (1936–2022), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Raoul Korty (1889–1944), österreichischer Journalist und Sammler von Fotografien

Siehe auch:
 Korti
 Corti